Children of the Corn ist:

 Kinder des Mais, Kurzgeschichte von Stephen King von 1977
 Kinder des Zorns, US-amerikanischer Horrorfilm von 1984 basierend auf der Kurzgeschichte
 Stephen Kings Kinder des Zorns, Neuverfilmung von 2009, Originaltitel Children of the Corn
 Children of the Corn (2020), US-amerikanische Prequel zum Film von 1984